Árion o Arion , Arión puede referirse a:

 Arión, caballo de la mitología griega, hijo de Poseidón y Deméter.
Árion  (nombre femenino), proveniente de Arión (mitología griega) significa fuerte y valiente.
 Arion, animación japonesa de 1986.
 Arion, cómic publicado por DC Comics.
 Arion (discográfica), discográfica de música clásica francesa.
 Arion, ciudad situada en el condado de Crawford, estado de Iowa (Estados Unidos).
 Arion, género de moluscos gastrópodos de la familia Arionidae en el orden Stylommatophora.
 Arión de Lesbos, poeta y músico griego del siglo VII a. C.
 Municipio de Arion, municipio ubicado en el condado de Cloud, estado de Kansas (Estados Unidos).
 Ducado de Arión, título nobiliario español.
 Arion (grupo musical), grupo musical de metal finlandés.
 Arion, grupo musical de heavy que se creó en España
 Arión, hijo de Gea